Йоаннетта Крюгер була чинною чемпіонкою? але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Вірхінія Руано Паскуаль.

Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Сандрін Тестю з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Яна Новотна (переможниця)
  Сандрін Тестю (фінал)
  Йоаннетта Крюгер (1-ше коло)
  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Генрієта Надьова (півфінал)
  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (2-ге коло)
  Амелі Моресмо (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Skoda Czech Open Draw 

1998, одиночний розряд
Одиночний розряд